Оле́г Ло́сев: Лосев, Олег Андреевич (1923—1993) — генерал-полковник, Герой Социалистического Труда.
 Лосев, Олег Владимирович (1903—1942) — советский физик и изобретатель.